Domfriedhof steht für
 Domfriedhof (Berlin)
 Dom- und St. Magnifriedhof, Braunschweig
 Domfriedhof (Limburg an der Lahn), auch Ehemaliger Friedhof genannt
 Domfriedhof Schwerin